Альберт Шукурович Муталибов (род. 23 января 1973) — заслуженный тренер России по боксу (2020), главный тренер женской сборной России по боксу, мастер спорта России по боксу (2007).

Биография 
Родился 23 января 1973 года в городе Махачкала, Республика Дагестан. Боксом начал заниматься с 10 лет под руководством Рабаданова Руслана Абдулаевича.

Будучи боксёром стал победителем первенства РСФСР, финалистом первенства РСФСР, победителем первенства вооружённых сил СССР, призёром Кубка СССР. Является победителем ряда международных турниров в Румынии, Турции.

В 1994 году закончил Чечено-Ингушский государственный пединститут, факультет «Физическая культура и спорт».

С 2003 года — начал заниматься тренерской деятельностью.

С 2017 года — старший тренер училища Олимпийского резерва № 1.

С 2019 года являлся старшим тренером сборной команды России по боксу среди юниорок (17-18 лет).

С марта 2022 года является главным тренером взрослой женской сборной России по боксу.

Воспитанники 
Воспитал 2-х ЗМС, 3-х МСМК и около 10 мастеров спорта России.

Наиболее известные спортсмены:
 Светлана Гневанова — ЗМС, 2-х кратная чемпионка Европы, призёр чемпионата мира.
 Екатерина Пальцева — МСМК, чемпионка мира (2019), чемпионка Европы (2018), чемпион мира среди военнослужащих (2021), 4-х кратная чемпионка России (2017, 2018, 2019, 2021).
 Анна Красноперова — МСМК, победитель чемпионата Европы, победитель чемпионата России, призёр чемпионата России.
 Арам Амирханян — МСМК, чемпион России среди профессионалов, чемпион мира среди профессионалов по 4 интерконтинетальным версиям. Входит в Топ 10 рейтинга по всем основным мировым версиям.
 Осман Алиев — мастер спорта России, многократный победитель чемпионата России, финалист первенства мира и Европы.

Примечания

Ссылки 
 Муталибов Альберт Шукурович — профиль на сайте InfoSport.ru
 Альберт Муталибов — новости на сайте AllBoxing.Ru
 
Интервью
 
 
 
 

Боксёры России
Заслуженные тренеры России